Karera (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Karera (India), een nagar panchayat (plaats) in het district Shivpuri van de Indiase staat Madhya Pradesh